Mantelletto – scudo mobile su ruote usato nella guerra medievale e rinascimentale
Mantelletto – parte di un mezzo corazzato